The Field peut faire référence à :
 The Field, une pièce de 1965 de John B. Keane.
 The Field, une adaptation au cinéma de la pièce précédente de 1990 de Jim Sheridan.
 The Field, un magazine britannique traitant de la chasse et des sports de plein air.
 The Field, le pseudonyme d'Axel Willner, un musicien de musique électronique suédois.
 The Field, le blog politique américain d'Al Giordano. 

The Fields peut faire référence à :
 The Fields of Athenry, une chanson relatant relatant la Grande famine en Irlande, écrite en 1979 par le compositeur Pete St. John.
 Saint-Martin in-The-Fields, une église à Londres en Angleterre au Royaume-Uni.

Voir aussi